McMullin ist der Familienname von:

 Alister McMullin (1900–1984), australischer Politiker
 David McMullin (1908–1995), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Ernan McMullin (1924–2011), US-amerikanischer Philosoph
 Evan McMullin (* 1976), US-amerikanischer Politiker
 Julie Ann McMullin (* 1965), kanadische Soziologin
 Peter McMullin (* 1952), australischer Politiker und Bürgermeister

Sonstiges:
 McMullin Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 McMullen
 Mullin
 Mullins